Anguissola ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Anguissola (um 1555/1556–um 1611), italienische Malerin
 Elena Anguissola (tätig 1555–1585), italienische Malerin
 Europa Anguissola (tätig 1566–vor 1578), italienische Malerin
 Leander Anguissola (1653–1720), Kartograph und Ingenieur-Offizier
 Lucia Anguissola (um 1537/1542–vor 1566), italienische Malerin
 Minerva Anguissola (?–1564), italienische Malerin
 Sofonisba Anguissola (um 1531/1532–1625), italienische Malerin